Браунсберг (Braunsberg, Brownsburg) — название нескольких населённых пунктов.

Населённые пункты 
  — городок в Индиане (США).
  — город в Квебеке (Канада).
 Браунсберг — прежнее название ныне польского города Бранево.

См. также 
 Браунс
 Браунстаун
 Браунсвилл